Saage steht für
 den historischen deutschen Namen des Dorfes Saage in Estland, siehe Saha (Estland)
 Richard Saage (* 1941), deutscher Politologe

Siehe auch
Sage